Załazie  (ukr. Залаззя) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 1847 mieszkańców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski